La Coppa di Turchia 2004-2005 è la 20ª Coppa di Turchia di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le quattordici partecipanti alla Türkiye 1. Basketbol Ligi 2004-2005.

Fase a gironi

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Türkiye 1. Basketbol Ligi 2004-2005
Coppa del Presidente 2004

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2004
Pallacanestro nel 2005
Coppa di Turchia di pallacanestro maschile